Милбрук има више значења:
 Милбрук (Алабама)
 Милбрук (Њујорк)
 Милбрук (Илиноис)